Dielektrizität steht für

 die namensgebende Eigenschaft eines Dielektrikums
 umgangssprachlich für Permittivität  eines Dielektrikums